Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pińczowie